Trzcianka ist der Name folgender Orte in Polen:

 Trzcianka (deutsch Schönlanke), eine Stadt in der Woiwodschaft Großpolen
 Trzcianka (deutsch Rohrteich), ein Ort in der Woiwodschaft Pommern; siehe Skarszewy
 Trzcianka (deutsch 1939–1942 Tschzianka, 1942–1945 Schanken), ein Ort in der Woiwodschaft Kujawien-Pommern; siehe Tłuchowo
 Trzcianka (deutsch Trzianka, 1943–1945 Trankdorf), ein Ort in der Woiwodschaft Großpolen; siehe Kuślin
 Trzcianka (Chorzele), untergegangener Ort im Powiat Przasnyski, Woiwodschaft Masowien, bis 1877 Trzianken, 1877 bis 1945 Rohrdorf, Kreis Ortelsburg, Ostpreußen